Llanars kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llanars (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Llanars (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar